Comtat de Middlesex, comtat tradicional d'Anglaterra, que va tenir des de 1889 a 1965, un administratiu en el Regne Unit 
 Comtat de Middlesex (Jamaica), comtat central dels tres comtats històrics en què es divideix Jamaica 
 Comtat de Middlesex (Massachusetts), comtat a Massachusetts (Estats Units)